Шамуа:

 Шамуа — светло-коричневый, «кремовый» цвет.
 Шамуа — коммуна в Италии, располагается в регионе Валле-д’Аоста.
 Шамуа — коммуна во Франции, департамент Об.